1186 км, 1186-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Дома 1186 км, 1186 км — починок в Балезинском районе Удмуртской Республики.

 1186 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Мурманская область). Код 014944
 1186 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 281334